Джероза () — итальянская фамилия и топоним.

 Джероза — коммуна в Ломбардии, Бергамо, Италия.

Персоналии 
 Джероза, Аугусто (1909—?) — итальянский хоккеист.
 Джероза, Винченца (1784—1847) — итальянская монахиня, святая.
 Джероза, Гастон (род. 1923) — швейцарский велосипедист.
 Джероза, Карло (род. 1964) — итальянский горнолыжник.
 Джероза, Лоренс (1894—1972) — американский политик итальянского происхождения.
 Джероза, Марио (род. 1967) — итальянский регбист аргентинского происхождения.
 Джероза, Мауро (род. 1974) — итальянский велосипедист.